Trinity – kryptonim pierwszej na świecie próby nuklearnej, przeprowadzonej przez USA 16 lipca 1945 roku na poligonie wojskowym w stanie Nowy Meksyk
 Trinity – bohaterka filmowej trylogii Matrix
 Trinity Seven – telewizyjny serial anime
 Trinity – nazwa miasta i jednej z jednostek terytorialnych, zwanych parafiami (ang. parish), na wyspie Jersey, jednej z Wysp Normandzkich
 Trinity – rzeka w USA 
 Trinity – amerykański zespół muzyczny
 Trinity znany również jako Junior Brammer, wł. Wade Brammer (1954–2021) – jamajski producent muzyczny i DJ 
 Trinity – dzielnica Edynburga
Miejscowości w USA:
 Trinity – miejscowość w stanie Alabama, w hrabstwie Morgan
 Trinity – jednostka osadnicza w stanie Floryda, w hrabstwie Pasco
 Trinity – miasto w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Randolph
 Trinity – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Trinity

Gminy w USA:
 Trinity (ang. Trinity Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Randolph

Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Trinity (ang. Trinity County) – w stanie Kalifornia
 hrabstwo Trinity (ang. Trinity County) – w stanie Teksas